Khatvanga (Sanskrit  ) bezeichnet:

 Khatvanga (Waffe), Stab, der an seinem oberen Ende mit einem oder drei Schädeln sowie einem Doppelvajra geschmückt ist, eine Waffe (vor allem Shivas) und Attribut von Götterbildern in Hinduismus, Tantrismus und Buddhismus
 Khatvanga (Mythologie), ein Herrscher aus der Suryavamsha-Dynastie